

Persone
 Christopher Godet (1998) – calciatore bahamense
 Fabienne Godet (1964) – regista e sceneggiatrice francese

Altro
 Diga di Gödet – diga della Turchia